Jacques Hartog (musicus)
Jacques Hartog (kunstenaar)
Jacques Coenraad Hartogs